Frahm, cognome basso tedesco:
 Richie Frahm (* 1977, Battle Ground), ex cestista statunitense
 Sheila Frahm (* 1945, Colby), politica statunitense
 Willy Brandt (1913, Lubecca – 1992, Unkel), politico tedesco